Gravie ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander F. Garvie (* 1934), britischer Gräzist  
 Alfred Ernest Garvie (1861–1945), britischer reformierter Theologe   
 Elizabeth Garvie (* 1957), britische Schauspielerin  
 Lawrence Garvie (1933–2011), kanadischer Politiker  
 Valentín Garvie (* 1973), argentinischer Trompeter
 William Garvie (1837–1872), kanadischer Politiker  

Siehe auch:
 McGarvie